Hierba pedorrera puede referirse a:
El nombre común de la planta Centaurea scabiosa.
El nombre común de la planta Centaurium erythraea.